Кубок Испании по футболу 2016/17 — 115-й сезон футбольного турнира в Испании. В турнире принимают участие 83 команды из разных уголков Испании. Победитель турнира получает право сыграть в Лиге Европы УЕФА, начиная с группового раунда и стать участником Суперкубка Испании. Титул победителя защищает «Барселона».

Победителем стала «Барселона», обыграв в финальном матче «Алавес» со счётом 3:1.

Участники

Команды-участники

Матчи

Первый отборочный раунд

Второй отборочный раунд

Третий отборочный раунд

Финальный этап

Сетка турнира

1/16 финала

1/8 финала 
Первые матчи: 3-5 января 2017; ответные матчи: 10-12 января 2017

|}

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Статистика турнира

Бомбардиры

Голевые передачи

Гол + пас

Хет-трики

Финальное положение команд

Примечания 

2016/2017
Спорт в Испании в 2016 году
Спорт в Испании в 2017 году
Национальные футбольные европейские кубки в сезоне 2016/2017